Василий Глаголев
 Глаголев, Василий Васильевич (1896—1947) — генерал-полковник, Герой Советского Союза.
 Глаголев, Василий Павлович (1883—1938) — российский и советский военачальник, комбриг (1935).
 Глаголев, Василий Николаевич (1874—1934) — тульский писатель, художник, краевед и этнограф, автор «Сказок, сказаний и преданий Новосильского края» и картин «Леший», «Буря», «Избушка лесника», «Заброшенный загон».